Csathó ist der Familienname folgender Personen:

 Kálmán Csathó (1881–1964), ungarischer Schriftsteller und Theaterregisseur
 Tamás Csathó (* 1956), ungarischer Radrennfahrer